Beuren kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Beuren, Cochem-Zell – kommun i Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, 
 Beuren (Hochwald) – kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, 
 Beuren, Esslingen – kommun i Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,